Matilla de Arzón kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Matilla de Arzón (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Matilla de Arzón (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar